Hier werden die Saisonbilanzen des 1. FC Nürnberg genannt.

 Saison: Nennt die Spielzeit und verlinkt auf sie, falls sie einen eigenen Artikel hat.
 Liga: Nennt den Namen der Liga, in der sich der Verein in der Saison befand. n. a. bedeutet, dass in der Saison keine Liga ausgetragen wurde.
 Level: Nennt die Spielklasse der Liga. I steht für erstklassig, II für zweitklassig und III für drittklassig.
 Platz: Nennt den Tabellenplatz, auf dem der Verein die Saison beendete. Falls in diesem Jahr auch die Deutsche Meisterschaft gewonnen wurde, ist die Zelle grün unterlegt.
 S, U und N: Nennt die Anzahl an Siegen, Unentschieden und Niederlagen, die der Verein in der Saison in der Liga spielte.
 Tore: Nennt die Anzahl der geschossenen Tore und der Gegentore.
 Punkte: Nennt die Anzahl der Punkte, die der Verein in der Saison erspielte. Für die Zeit der Zweipunkteregel sind sowohl die erspielten als auch die nicht erspielten Punkte angegeben. Die Sortierung erfolgt dabei nur nach den erspielten Punkten. Zu beachten ist auch, dass sich die Anzahl an Vereinen in den Ligen änderte, wodurch ein Vergleich der Punktzahlen nur bedingt aussagekräftig ist.
 Zuschauer: Nennt den Liga-Zuschauerschnitt des 1. FC Nürnberg in der Saison.
 Pokal: Gibt an, wie weit der Club im Tschammer- bzw. DFB-Pokal gekommen ist. Pokalsiege sind zudem blau unterlegt. Die Sortierung erfolgt danach, wie weit der Verein von einem Sieg entfernt war. Ein Sieg entspricht 1, eine Finalniederlage 2, ein Ausscheiden im Halbfinale 3 usw. Da der Modus des Pokals häufig geändert wurde, unterscheidet sich auch die Anzahl der Runden. n. q. kennzeichnet, dass sich der 1. FC Nürnberg nicht für die Endrunde qualifizieren konnte. In der Saison 1966/67 gab es eine spezielle Qualifikationsrunde. Falls die Zelle leer ist, wurde in dieser Saison kein Pokal ausgetragen. Wenn der Club im aktuell Wettbewerb noch vertreten ist, ist der Rundenname fett geschrieben.
 Weiteres: Nennt, ob der 1. FC Nürnberg an Relegationsspielen teilgenommen hat, im Europapokal vertreten war oder ob ein Spieler Torschützenkönig der Ersten oder Zweiten Bundesliga wurde. E. d. L. steht für Europapokal der Landesmeister und E. d. P. für Europapokal der Pokalsieger.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Erste Mannschaft

1. FC Nürnberg II 
Diese Liste der Platzierungen der zweiten Mannschaft ist unvollständig. Sie nennt alle bekannten Platzierungen, Pokalteilnahmen, Zuschauerzahlen und Saisonergebnisse ab 1963/64. Des Weiteren sind alle ferner bekannten Saisons gelistet.

Siehe auch 
 Beste Nürnberger Torschützen nach Saison

Literatur 
 Christoph Bausenwein, Harald Kaiser, Bernd Siegler: Die Legende vom Club. Verlag die Werkstatt, Göttingen 2008, ISBN 978-3-89533-612-6.

Weblinks 
 Alle Spielzeiten der Bayernliga ab 1963/64

Einzelnachweise 

1. FC Nürnberg
Nurnberg Saisonbilanzen
Saisonbilanzen des 1 Fc Nurnberg